Ива́н Новосе́льцев:
 Новосельцев, Иван Евгеньевич (род. 1991) — российский футболист.
 Новосельцев, Иван Петрович (род. 1979) — российский хоккеист.
 Новосельцев, Иван Хрисанфович (1906—1942) — советский актёр.